Стонтон — распространённое имя собственное, встречается в виде топонимов и фамилий.

Персоналии 
 
 Стонтон, Имельда (род. 1956) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 Стонтон, Стив (род. 1969) — один из самых известных в прошлом ирландских футболистов, защитник.

Составные фамилии 
 Линч-Стонтон, Генри (1873—1941) — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.

Топонимы 
 Стонтон — независимый город (то есть не входящий в состав какого-либо округа) в штате Виргиния (США).